Buchhaus steht für
 Buchhaus (Geistthal), Gebäude in der Gemeinde Geistthal-Södingberg in der Steiermark, Österreich
 Buchhaus (Gschwend), Ortsteil der Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Buchhaus (Kirchenlamitz), Ortsteil der Stadt Kirchenlamitz, Landkreis Wunsiedel i.F., Bayern
 Buchhaus (Ködnitz), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Ködnitz, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Buchhaus (Limmersdorf), Ortsteil der Gemeinde Limmersdorf, heute Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Thurnau, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Buchhaus (Waldenburg), Wohnplatz im namengebenden Stadtteil von Waldenburg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

 Buchhaus Stern-Verlag, Düsseldorf
 Hinteres Buchhaus Ortsteil im Landkreis Wunsiedel, Fichtelgebirge

Siehe auch:
 Buchhausen
 Haus in den Buchen
 Haus des Buches
 Max-Buchhauser-Garten